L'A Profesionalna Futbolna Grupa 2012-2013 è stata l'89ª edizione della massima serie del campionato bulgaro di calcio. La stagione è iniziata l'11 agosto 2012 ed è terminata il 26 maggio 2013. Il Ludogorec ha bissato il successo dell'anno precedente vincendo il campionato per la seconda volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
Vidima-Rakovski Sevlievo, Kaliakra e Svetkavica sono retrocesse in B PFG dopo essersi piazzate agli ultimi tre posti nella stagione 2011-2012. Al loro posto sono stati promossi Pirin Goce Delčev, vincitore del girone Ovest di B PFG, Etar 1924, vincitore del girone Est, e Botev Plovdiv, vincitore dei play-off promozione.

Regolamento 
La squadra campione di Bulgaria è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2013-2014.
La seconda e la terza classificata sono ammesse al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2013-2014.
Le ultime quattro classificate sono retrocesse direttamente in B PFG.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Bulgaria e ammessa alla UEFA Champions League 2013-2014
      Ammesse alla UEFA Europa League 2013-2014
      Retrocesse in B PFG 2013-2014

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
 Campione di Bulgaria: 
 In UEFA Champions League 2013-2014: 
 In UEFA Europa League 2013-2014: , , 
 Retrocesse in B PFG: , , e

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Campionato bulgaro di calcio